Kelliher ist der Name folgender Orte:
 Kelliher (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Kelliher ist der Name folgender Personen:
 Bill Kelliher, (* 1971) US-amerikanischer Gitarrist